Doggystyle eller doggy style kan syfta på:
Hundställningen, doggystyle - en samlagsställning
Doggystyle (musikalbum) - rapparen Snoop Doggs debutalbum
Doggy Style Records - ett skivbolag grundat av Snoop Dogg

Se även 
Dogging